Федерация Активного Гражданского Общества () — политическая партия в Болгарии (сокращённо ФАГО ()). Принимала активное участие в выборах 2005 года, на выборах в органы местного управления некоторые представители ФАГО смогли получить должность кмета на местном округе (кметство).

Политические партии Болгарии